Верейка — гребний човен.

Топонім 

 Верейка — річка у Воронезькій області.
 Верейка — село в Московській області.

Див. також 
 Верейки
 Верейський
 Верея
 Велика Верейка
 Нижня Верейка